Boliniales är en ordning av svampar. Boliniales ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Boliniales